Traunsteiner Hütte steht für zwei Berghütten der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins im Gebirgsstock der Reiter Alm in den Berchtesgadener Alpen:
 Alte Traunsteiner Hütte, sektionsinterne Selbstversorgerhütte, gelegen im Land Salzburg, Österreich
 Neue Traunsteiner Hütte, öffentlich zugängliche Alpenvereinshütte, gelegen in Bayern, Deutschland